Бе́рдекин () — река в австралийском штате Квинсленд.

География 
Исток реки Бердекин находится на западном склоне горного хребта Сивью, недалеко от города Ингем. Устье же расположено в бухте Апстарт Кораллового моря, которое, в свою очередь, является частью Тихого океана. Длина реки — 732 км.

Река Бердекин, как и Муррей, играет важную роль в экономике Австралии и имеет четвёртый по площади бассейн на континенте. Кроме того, Бердекин является четвёртой рекой Австралии по объёму расхода воды, хотя эта цифра является настолько неустойчивой, что в некоторых случаях объём расходы воды может достичь средних показателей реки Янцзы, как это было в 1958 году, а в других — водный поток и вовсе может отсутствовать в течение семи месяцев, как это произошло в 1923 году. Основная причина таких колебаний объёма расхода воды — неустойчивость количества осадков на протяжении всего бассейна реки. Среднегодовое количество осадков в большинстве мест бассейна Бердекина может варьироваться от 200 мм до около 1600 мм в зависимости от муссонов и количества циклонов, пересекающих восточное побережье Австралии. На побережье колебание осадков ещё более значительное: так, у города , расположенном недалеко от устья реки, среднегодовое количество осадков может колебаться от 216 мм (1915 год) до 2200 мм (1950 год).

Среди основных притоков Бердекина выделяются реки Кларк, Саттор, Боуэн, Бельяндо и Кейп. Истоки реки Бельяндо, протекающей по плодородным лугам Центрального Квинследа, расположены в центральной части Западного Квинсленда почти в 500 км от устья реки Бердекин. Бердекин, в свою очередь, протекает в верховьях через влажные тропики.

На реке расположена крупнейшая дамба Квинсленда, построенная к западу от городов Эр и Хоум-Хилл в 1987 году. В районе дельты Бердекина вблизи Эра широко используются грунтовые воды реки для орошения местных полей сахарного тростника, тем не менее основной экономической деятельностью в бассейне реки является животноводство. Основные населённые пункты на реке — Чартерс-Тауэрс, Эр, Хоум-Хилл, Коллинсвилл.

История 
Река была впервые открыта европейцами в 1845 году в ходе экспедиции, возглавляемой Людвигом Лейхгардтом, и названа в честь Томаса Бердекина, который профинансировал экспедицию.

В 1859 году бассейн реки исследовала экспедиция Георга-Эльфинстона Дальримпля.

Примечания 

Реки, впадающие в Коралловое море
Реки Квинсленда